est le huitième album de la chanteuse Kim Wilde, paru en 1992.

Liste des chansons

Classements

Notes et références

Liens externes 
http://www.wilde-life.com/discography/album/00012/

Album musical sorti en 1992
Album de Kim Wilde